L'idiota (o cap de merda) és un joc de cartes que es juga amb la baralla francesa, sense comodins. Hi intervé tant l'atzar com l'estratègia. Hi poden jugar un mínim de 2 jugadors, però si hi juguen més de cinc persones, caldrà utilitzar dues baralles, i més de 10 en caldrà utilitzar tres.

Normes del joc 
 El primer jugador que es quedi sense cartes és el guanyador.
 Cada jugador al seu torn ha de tirar una o més cartes (totes del mateix número) sobre la pila de joc, que iguali o superi el valor de la que hi ha al capdamunt.
 El pal de les cartes no es té en compte.
 El 2 és el comodí, es pot tirar sempre que es vulgui, el jugador següent només ha de superar el valor de 2.
 El 10 és un comodi especial, es pot tirar sempre que es vulgui, i després de fer-ho, totes les cartes que hi ha a la pila de joc es retiren de la partida.

Repartiment de cartes 
 El jugador que ha perdut l'última basa és l'encarregat de repartir.
 Es reparteixen nou cartes per a cada jugador de la següent manera;
 Tres sobre la taula de cap per avall, de manera que ni tan sols el jugador sap quines són.
 Tres sobre la taula de cap per amunt, de manera que tots els jugadors les puguin veure.
 Tres s'entreguen el jugador, de manera que només ell les pugui veure.
 Les cartes sobreres es deixaran en una pila per a robar-ne quan sigui necessari.

Abans d'iniciar el joc 
 Els jugadors, poden si volen, intercanviar una o més de les cartes que tenen a les mans amb les seves cartes que tenen sobre la taula de cap per amunt.

Desenvolupament d'una partida

Inici 
 Inicia la partida el jugador que ha guanyat l'última partida.
 A l'inici del joc, només es pot jugar amb les cartes que el jugador té a les mans, les cartes de sobre la taula intervindran després.
 El jugador que l'hi toqui, tirarà una o més cartes que igualin o superin el número de l'última que hi ha sobre la taula. (Si el primer jugador llança un 6, el segon podrà llençar sisos, sets o superiors, però no tresos, quatres o cincs)
 En cas de no tenir cap carta superior, ni un 2 ni un 10 (comodins), el jugador girarà una carta de la pila de robar.
 Si la carta iguala o supera l'existent o és un comodí el jugador se salvarà i serà el torn del següent jugador.
 Si no és així, el jugador es quedarà totes les cartes que hi ha cap per amunt a la pila de joc. i la partida continuarà amb el següent jugador, que podrà tirar qualsevol carta.
 Quan un jugador acaba de tirar i té menys de tres cartes, immediatament n'haurà de pillar les necessàries per a tornar-ne a tenir tres. Si un jugador s'ha quedat la pila i en té més de tres no és necessari.
 Si quan un jugador acaba de tirar, hi ha sobre la taula consecutivament totes les cartes d'un mateix número (per exemple 4 sets si es juga amb una baralla, o vuit si es juga amb dues baralles), el jugador les retitarà del joc i podrà tornar a tirar segons la carta que quedi a dalt de tot 
 Si un jugador que té més de tres cartes a les mans, té totes les cartes d'un mateix número (per exemple 4 sets si es juga amb una baralla, o vuit si es juga amb dues baralles), el jugador podrà decidir si les retira del joc. Per exemple si són 4 asos, potser les vol guardar per a jugar-les més tard d'un en un.

Acabament 
 Quan la pila de cartes per a robar s'esgoti, els jugadors s'aniran quedant sense cartes a les mans. Quan un jugador es queda sense cartes a les mans, podrà jugar amb les cartes que hi ha cap per amunt sobre la taula.
 Si en el moment de jugar l'última carta (o cartes) que un jugador té a les mans, el número d'aquesta coincideix amb alguna de les que té sobre la taula cap per amunt, les podrà tirar simultàniament.
 Si quan és el seu torn i amb les cartes que té cap per amunt no pot igualar ni superar, ni té comodins, posarà igualment una o més cartes del mateix número sobre la pila de joc, i a continuació es quedarà tota la pila a les mans, i continuarà el joc amb el proper jugador.
 Quan sigui el torn d'un jugador que ja no té cartes a les mans i tampoc té cartes cap per amunt, haurà d'escollir una de les cartes que té cap per avall, sense mirar-la! La girarà sobre la pila i si no iguala ni supera i no és cap comodí, es quedarà tota la pila de joc.
 El primer jugador que es quedi sense cap carta, serà el guanyador.
 El joc continuarà amb els altres jugadors, fins que només en quedi un amb cartes, aquest serà el perdedor.
 El perdedor es quedarà amb la primera lletra que l'hi falti de la paraula 'IDIOTA', és a dir;
 La primera vegada que una persona perd és I
 La segona vegada que perd és ID
 La tercera vegada que perd és IDI
 La quarta vegada que perd és IDIO
 La cinquena vegada que perd és IDIOT
 La sisena vegada que perd és IDIOTA
 En arribar un dels jugadors a IDIOTA, se'l considera perdedor total del joc, i es dona per acabat el joc.

Estratègies 
 Abans d'inicar el joc, deixar cap per amunt si és possible algun 10, i cartes altes o del mateix número.
 Sempre tirar la carta més baixa que es pugui
 Guardar els comodins i els asos pel final
 Cap al final de la partida és interessant recordar quines cartes altes han sortit, així sabrem si hem de jugar les cartes altes d'una en una o les podem llençar totes de cop.

Jocs de cartes